Santa Maria har flere betydninger:

 Santa María (skib), det største af de tre skibe, som Christopher Columbus brugte
 Santa Maria (træ) en tung og medium-hård træsort, som vokser i Mellem- og Sydamerikas
 Santa Maria (ø), en ø i Portugal. En del af Azorerne
 Santa Maria del Cedro, en by i Calabrien, Italien
 Santa Maria degli Angeli, en del af byen Assisi i Umbrien, Italien
 Santa Maria Maggiore, en basilika i Rom
 Santa Maria Coghinas, en by og en kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien
 Santa María de Villandás, et sogn i Grado kommune, som ligger omtrent midt i fyrstendømmet Asturien
 Santa Maria della Vittoria, en barokkirke på Quirinalhøjen i Rom